Čistá ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Gemeinde Čistá u Litomyšle (Lauterbach) im Okres Svitavy
 Gemeinde Čistá u Horek (Tschiest) im Okres Semily
 Gemeinde Čistá u Rakovníka (Tschistay) im Okres Rakovník
 Gemeinde Čistá u Mladé Boleslavi (Tschistai) im Okres Mladá Boleslav
 Ortsteil Čistá v Krkonoších (Lauterwasser) der Gemeinde Černý Důl, Okres Trutnov
 Čistá u Rovné (Lauterbach Stadt), Wüstung in der Gemeinde Rovná, Okres Sokolov
 Čistá (Svatava) (Lauterbach Dorf), Wüstung in der Gemeinde Svatava, Okres Sokolov

Čistá steht für:
 Čistá (Elbe), linker Nebenfluss der Elbe bei Hostinné, Okres Trutnov, Tschechien